Barrère är ett franskt efternamn som burits av bland andra:

 Camille Barrère (1851–1940), fransk diplomat 
 Georges Barrère (1876–1944), fransk flöjtist 
 Pierre Barrère (omkring 1690–1755), fransk naturvetenskapsman och läkare

Se även 

 Bertrand Barère de Vieuzac (1755–1841), fransk politiker och jurist